Reverence е EP албум на блек метъл групата Emperor.

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – китара, бас, барабани в песен 2
 Алвер – бас в песни 1 и 3

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1997 година
EP-та